Бычинский, Анатолий Иванович (1870—1916) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны.
 Бычинский, Владимир Николаевич (род. 1951) ― советский художник, педагог, Заслуженный художник Российской Федерации.

См. также 
 Бычинская — река в России, протекает в Томской области.